Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Roger Federer, jenž opět triumfoval.

Vítězem dvouhry se stal druhý hráč světa Roger Federer ze Švýcarska, jenž ve finále zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Na Dubai Tennis Championships Federer dobyl rekordní sedmou trofej. S jedním z největších soupeřů na okruhu Djokovićem tak navýšil mírně aktivní vzájemnou bilanci střetnutí na 20 výher ku 17 porážkám. Dokázal také překonat hranici devití tisíc es, když jich po turnaji měl 9 007. Zařadil se tím po bok tří tenistů, jimž se tento výkon povedl, a to do společnosti Gorana Ivaniševiče (10 183 es), Iva Karloviče (9 375) a Andyho Roddicka (9 074).

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2015